

Населені пункти та їхні частини
 Мірослав — село в гміні Слупно Плоцького повіту Мазовецького воєводства
 Мірослав — село в гміні Уйсце Пільського повіту Великопольського воєводства
 Мірослав — частина села Єленьч у гміні Пархово Битівського повіту Поморського воєводства
 Мірослав — осада в гміні Ківіти Лідзбарського повіту Вармінсько-Мазурського воєводства

Примітки